Cold as Ice peut faire référence à :

 Cold as Ice, une trilogie de romans de Charles Sheffield,
 Cold as Ice, premier roman de la trilogie,
 Cold as Ice, un album de Charli Baltimore (1999),
 Cold as Ice, une chanson de Foreigner, extraite de l'album Foreigner (1977),
 Cold as Ice, une chanson de MOP, extraite de l'album Warriorz (2000),
 Cold as Ice, une chanson de No Angels, extraite de l'album Elle'ments (2001),
 Cold as Ice, une chanson de Nathan, extraite de l'album Masterpiece (2006),
 Cold as Ice, une chanson de Sarah Connor, extraite de l'album Real Love (2010).